Eustache Asseline, dit Eustache de Saint-Paul (1575-1640), moine de la congrégation de Feuillants, philosophe et théologien.
 Jean-René Asseline (1742-1813), évêque et théologien français.
Adolphe Jean-René Asseline, (1806-1891), neveu du précédent, secrétaire du duc et de la duchesse d'Orléans.
 Louis Asseline (1829-1878), homme de lettres et homme politique français.